Годао 302 ( G302, 302国道 ) — китайская дорога государственного значения, которая начинается в городском уезде Хуньчунь (провинция Цзилинь) и заканчивается в городском уезде Улан-Хото (автономный район Внутренняя Монголия).

Дорога проходит через провинцию Цзилинь и автономный район Внутренняя Монголия.

Общая протяженность дороги составляет 1028 км.

Маршрут

См. также 

 Китайские национальные дороги
 Международная азиатская сеть

Примечания

Ссылки 

Дороги Китая
Транспорт Внутренней Монголии
Транспорт провинции Гирин